Germania e втори студиен албум на немската RAC група Stahlgewitter, издаден през 1998 година. Времетраенето на албума е 51 минути и 37 секунди.

Песни

Източници

Външни препратки 
 
  Stahlgewitter – Germania в Discogs
  Stahlgewitter – Germania в Last.fm

Музикални албуми от 1998 година
Албуми на Stahlgewitter